Turowicz:
 Andrzej Turowicz
 Jerzy Turowicz
 Jerzy Turowicz (aktor)
 Władysław Turowicz
 Zofia Turowicz